Ополе — власна назва.

Ополе — місто.
 Ополе (Люблінське воєводство) — село.
 Ополе (Лодзинське воєводство) — село.
 Ополе-Любельське — місто.
 Опольське воєводство — віл 1998 року.
 Опольське воєводство (1975–1998)
 Опольське князівство
 Опольський університет
 повіти
 Опольський повіт (Люблінське воєводство)
 Опольський повіт (Опольське воєводство)

Див. також 
 Опілля